Храм во имя Пророка Божия Илии (город Жаркент) — православный храм во имя Пророка Божия Илии, является памятником архитектуры, был построен в 1892 году в стиле Верненского собора.

Описание 
Здание храма представляет собой рубленное здание с богато украшенной резьбой, построенное из тянь-шаньской ели и стоящее на кирпично-известковом фундаменте. Здание храма имеет крестообразную и пятиглавую форму. Ширина церкви с севера на юг — 6,114 саженей, с запада на восток — 11,83 сажени. Алтарь храма имеет параметры: длина — 2 сажени, высота — 2 сажени, ширина — 2,83 саженей. Кресты храма покрыты червленым железом и бронзой. Вместительность храма составляет 750 человек. Храм имеет звонницу из шести колоколов. Здание храма было спроектировано по проекту архитектора Тропоревского. Проект был утвержден военным губернатором Чановым и Преосвященным Аркадием.

История 
12 августа 1882 года священнослужителем Павлом Белояровым, возглавлявшим церковь святителя Николя был поднят вопрос о возведении храма. Строительство храма велось более 5 лет. Основными средствами при возведении храма были благотворительные пожертвования. 16 октября 1898 года Святой Антиминс (прямоугольный матерчатый плат с вышитой иконой) был освящен Туркестанским Епископом и Ташкентским Аркадием (Капринским), выдан он был 5 декабря 1900 года. 22 декабря 1900 года храм освятили священники Михаил Осоперский, Виктов Иларионов и Александр Коморевский. При СССР здание церкви было закрыто и использовалось в качестве склада зерновых культур, спортивного зала, училища и клуба, что привело к обветшанию здания. С 1991 года по 1994 год в церкви проводились работы по реконструкции здания. Церковь начала функционировать в 1991 году. С 17 мая 1992 года настоятелем церкви является священник Павел Иванов — ныне игумен Вианор. На территории церкви расположен «Иордани», который был построен и освещен 23 июля 2010 года.

Благодаря архитектурной конструкции здание не пострадало от сильнейшего землетрясения в 11-12 балов в 1910 году.

Святыни храма 
В храме хранятся и выставлены следующие святыни:
 частицы мощей священномученика Василия (Колмыкова), иерея Джаркентского и иже с ним убиенных Джаркентских ново мучеников, обретение мощей которых состоялось 26 апреля 2002 года на кладбище станицы Подгорненской (ныне — посёлок Кыргысай)
 икона с изображением всех 15 мучеников (14 еще не канонизированы, ведется сбор данных)
 частица мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского
 частицы мощей преподобномучеников Алма-Атинских Серафима и Феогноста
 частица мощей священно исповедника Николая (Могилевского)
 частицы мощей Оптинских старцев
 чтимый старинный образ Матери Божей, именуемый «Всех скорбящих Радосте»
 икона святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, принадлежавшая старосте храма села Подгорного мученику Зосиме (Фунтикову) и переданная в день обретения святых мощей его внучкой Верой Игнатьевной Стариковой.

При приходе храма действует библиотека и воскресная школа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Жаркент
Жаркент
Жаркент